Příjmení Veselovský nosí více různých osobností:

 Anna Veselovská (1995) – slovenská zpěvačka
 František Veselovský (1845–1917) – slovenský advokát a politik
 Martin Veselovský (1972) – český novinář
 Peter Veselovský (1964) – československý reprezentační hokejista
 Róbert Veselovský (1985) – slovenský fotbalový brankář
 Zdeněk Veselovský (1928–2006) – český zoolog, etolog, publicista a pedagog

Podobné příjmení 
 Veselský